Schlopy désigne le patronyme des skieurs suivants :

 Erik Schlopy (1972-), skieur alpin américain
 Alex Schlopy (1992-), skieur acrobatique américain